En électricité, un telluromètre ou tellurohmètre est un instrument de mesure de la résistivité des sols et des prises de terre dans une installation électrique.
 En géodésie, un telluromètre est un appareil de mesure de distance entre deux points géodésiques utilisant la vitesse des ondes radioélectriques.